Ви́ктор Васи́льевич Бори́сов:
 Борисов, Виктор Васильевич (1937—2013) — советский математик.
 Борисов, Виктор Васильевич (1941—2015) — советский и узбекский футбольный тренер.